Sulzach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Sulzach, linker Nebenfluss der Wörnitz bei Wittelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sulzach (Kreuthbach), rechter Zufluss des Kreuthbachs (zur Altmühl) bei Dornhausen, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern; siehe Liste der Zuflüsse der Altmühl

Ort:
 Sulzach (Dürrwangen), Dorf des Marktes Dürrwangen im Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Sulz
 Sulzbach